María de Schwarzburgo-Rudolstadt (; Rudolstadt, 29 de enero de 1850 - La Haya, 22 de abril de 1922) fue la consorte y tercera esposa de Federico Francisco II, gran duque de Mecklemburgo-Schwerin. Fue la madre del príncipe Enrique, consorte de la reina Guillermina de los Países Bajos y padre de la reina Juliana.

Primeros años 
La princesa María, tercera hija del príncipe Adolfo de Schwarzburgo-Rudolstadt y de su esposa, la princesa Matilde de Schönburg-Waldenburg, nació en Raben Steinfeld, en Mecklemburgo-Schwerin. Sus bisabuelos paternos fueron el príncipe Federico Carlos de Schwarzburgo-Rudolstadt y el landgrave Federico V de Hesse-Homburg.

Su familia pertenecía al principado de Schwarzburgo-Rudolstadt.

Matrimonio y descendencia 
El 4 de julio de 1868 en Rudolstadt, María se casó con el gran duque Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin. Previamente, Federico Francisco había estado casado dos veces: en 1849 con la princesa Augusta de Reuss-Köstritz, pero esta murió en 1862; dos años más tarde, Federico Francisco se casó por segunda vez con la princesa Ana de Hesse y el Rin, pero menos de un año antes del enlace, Ana murió. Al tiempo del matrimonio, Federico Francisco tenía 45 años de edad y María 18. Juntos tuvieron cuatro hijos:

Isabel Alejandrina (1869-1955) casada con el gran duque Federico Augusto II de Oldemburgo (1852-1931).
Federico Guillermo (1871-1897).
Adolfo Federico (1873-1969).
Enrique (1876-1934), casado con la reina Guillermina de los Países Bajos, padre de Juliana de los Países Bajos.

Años después 
Desde 1872, su esposo patrocinó el Marienstift, llamado así en honor a María, en 29 Prophetenstrasse en Jerusalén, el primer hospital infantil en Palestina.

Cuando su esposo murió en 1883, dejó de su primer matrimonio tres hijos adultos y una hija que estaba casada en Rusia, y a María y sus cuatro hijos de 13 a 7 años. Quedaba viuda con 33 años, después de un matrimonio de 15.

Desde 1910 vivió en la residencia de viuda en Raben Steinfeld con su hija Isabel, la gran duquesa de Oldemburgo, a quien se le negó el regreso a Oldemburgo y el acceso a sus hijos.

Muerte 
María sobrevivió a su marido por 39 años. Vivió lo suficiente para ver la Revolución de noviembre de 1918 y ver cómo su ducado dejaba de existir.

Murió en 1922 en La Haya. Se encontraba ahí para celebrar el 46º aniversario de su hijo, el príncipe Enrique. El coche fúnebre llevó el cuerpo del Palacio Noordeinde a la estación de ferrocarril. El féretro entonces fue en tren hasta Alemania, donde fue enterrada.

Títulos y órdenes

Títulos 

29 de enero de 1850-4 de julio de 1868: Su Alteza Serenísima la princesa María de Schwarzburgo-Rudolstadt.
4 de julio de 1868-15 de abril de 1883: Su Alteza Real la gran duquesa de Mecklemburgo-Schwerin.
15 de abril de 1883-22 de abril de 1922: Su Alteza Real la gran duquesa viuda de Mecklemburgo-Schwerin.

Órdenes 

 Dama gran cruz con corona de gemas de la Orden de la Corona Wéndica (en diamantes). (Gran ducado de Mecklemburgo-Schwerin)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
Genealogics - Leo van de Pas Princess Marie von Schwarzburg-Rudolstadt
thePeerage.com Marie Prinzessin von Schwarzburg-Rudolstadt

Princesas de Schwarzburgo
Casa de Mecklemburgo-Schwerin
Grandes duquesas de Mecklemburgo-Schwerin
Grandes cruces con corona de gemas de la Orden de la Corona wéndica (en diamantes)